Piddington – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Piddington – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)